Ehestetten steht für
 Ehestetten (Hayingen), Stadtteil von Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Ruine Ehestetten, ehemalige Burg bei Ebingen, Stadtteil von Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Ehestetter Hof, Wohnplatz der Gemeinde Albstadt
 Ehestetter Mühle, Wohnplatz der Gemeinde Albstadt
 Ehestetter Pumpwerk, Wohnplatz der Gemeinde Albstadt